

Geografia 
Ciríaco (Rio Grande do Sul) — município do estado do Rio Grande do Sul, Brasil]]

História 
Ciríaco, o Anacoreta
Ciríaco II de Constantinopla
Ciríaco I de Bizâncio
Ciríaco de Roma
Ciríaco de Ancona (1391-1455) — arqueólogo e epigrafista
Ciríaco Elias Chavara

Esportes 
Nivaldo Ciriaco — treinador de goleiros da seleção brasileira de futebol de salão

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história